

Cinema 
 Finders Keepers – film del 1921 diretto da Otis B. Thayer
 Finders Keepers – film del 1952 diretto da Frederick de Cordova
 Finders Keepers – film del 1966 diretto da Sidney Hayers 
 Il treno più pazzo del mondo (Finders Keepers) – film del 1984 diretto da Richard Lester
 Non si gioca con morte (Finders Keepers) – film del 2014 diretto da Alexander Yellen
 Finders Keepers – film documentario del 2015 diretto da Bryan Carberry e Clay Tweel

Musica 
 Finders Keepers – gruppo musicale britannico attivo dal 1966 al 1969
 Finders Keepers – singolo dei You Me at Six del 2009
 Finders Keepers – singolo di Mabel del 2017

Letteratura 
 Finders Keepers – libro di Jennifer Rowe del 1990
 Chi perde paga (Finders Keepers) – romanzo di Stephen King del 2015

Altro 
 Finders Keepers – videogioco del 1985
 Finders Keepers – programma televisivo statunitense (1987-1989)